Список правителей Мантуи — хронологический (по времени ношения титула) перечень имён сеньоров, маркизов и герцогов Мантуи, правивших городом и прилегающими территориями с 1274 по 1708 год.

В 1274 году Пинамонте Бонакольси закрепил за членами своей семьи наследственное правление над городом в звании народных капитанов. В правление его преемников положение Мантуи значительно усилилось. Несмотря на это, жители города были не довольны деспотией семьи Бонакольси. Ночью 16 августа 1328 года в Мантуе началось народное восстание, которое возглавили члены семьи Гонзага. Ринальдо Бонакольси, по прозвищу Пассерино (Воробейчик), был убит.

Народным капитаном был избран Лудовико I Гонзага. Через год он получил от императора Людовика IV звание имперского викария. Но власть сеньора Мантуи, хоть и номинально, всё ещё зависела от Совета коммуны, который, например, отказался сразу провозгласить народным капитаном Лудовико II.

Впервые титул маркграфов сеньоры Мантуи получили в 1409 году от Вацлава, короля Богемии и бывшего регента Священной Римской империи, но это присвоение не было легитимным. Только 22 сентября 1433 года Джанфранческо I за 12 000 флоринов приобрёл у императора Сигизмунда титул  и стал князем Священной Римской империи.

25 марта 1530 года император Карл V присвоил Федерико II титул герцога Мантуи, а после его женитьбы на Маргарите Палеолог, в 1536 году к роду Гонзага отошло маркграфство Монферрато, которое в 1573 году императором Максимилианом II было провозглашено герцогством.

Вслед за Винченцо I Мантуей правили три его сына, не оставившие наследников мужского пола, и в 1627 году главная ветвь рода Гонзага пресеклась. Власть над герцогством, по итогам войны за мантуанское наследство, перешла к членам боковой ветви Гонзага-Невер. После неудачного участия в войне за испанское наследство Фердинандо Карло, последний герцог Мантуи и Монферрато, 21 января 1707 года бежал из Мантуи в Венецию. 30 июня 1708 года рейхстаг Священной Римской империи во главе с императором Иосифом I в Регенсбурге лишил его всех титулов и упразднил герцогства Мантуи и Монферрато, чьи территории вошли в состав Миланского и Савойского герцогств.

Правители Мантуи

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки

См. также 
 Список супруг правителей Мантуи

М
Маркграфы Мантуи
Герцоги Мантуи